Алекса́ндр Алекса́ндрович Во́лков (род. 27 мая 1948, Горловка, Сталинская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский лётчик-космонавт. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 27 мая 1948 в городе Горловка Сталинской области. Член КПСС с 1973 года.

В 1970 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков имени дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца.
Служил в Военно-воздушных силах лётчиком-инструктором. Имеет квалификации «Военный лётчик 1-го класса» и «Лётчик-испытатель 2-го класса».

В отряде советских космонавтов с 1976 года.

Космические полёты

Первый космический полёт 
17 сентября — 21 ноября 1985 года А. А. Волков совместно с В. В. Васютиным и Г. М. Гречко совершил в качестве космонавта-исследователя на КК «Союз Т-14» и орбитальной научной станции «Салют-7» полёт, продолжительностью 64 суток 21 час 52 мин.

Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-7» — «Союз Т-13», на котором работал экипаж основной экспедиции (В. А. Джанибеков и В. П. Савиных).

Второй космический полёт 
26 ноября 1988 — 27 апреля 1989 года А. А. Волков совместно с С. К. Крикалёвым и Жан-Лу Кретьеном () совершил в качестве командира КК «Союз ТМ-7» и орбитальной научной станции «Мир» продолжительностью 151 сутки 11 часов 10 минут.

Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Мир» — «Союз ТМ-6», на котором работал экипаж основной экспедиции (В. Г. Титов, М. Х. Манаров и В. В. Поляков). А. А. Волков совместно с французским космонавтом Ж-Л. Кретьеном осуществил выход в открытый космос. Продолжительность выхода в космос составила 5 часов 57 минут.

Третий космический полёт 
2 октября 1991 — 25 марта 1992 года А. А. Волков совместно с Т. О. Аубакировым и Ф. Фибёком () совершил в качестве командира КК «Союз ТМ-13» и орбитальной научной станции «Мир» продолжительностью 175 суток 2 часа 52 минуты.

Была осуществлена стыковка корабля с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Мир» — «Союз ТМ-12», на котором работал экипаж основной экспедиции (А. П. Арцебарский и С. К. Крикалёв).

А. А. Волков совместно с С. К. Крикалёвым осуществил выход в открытый космос. Продолжительность выхода в космос составила 4 часа 12 минут.

Статистика

Воинские звания 
 Лейтенант (11.06.1970).
 Старший лейтенант (29.09.1972).
 Капитан (5.11.1974).
 Майор (28.11.1977).
 Подполковник (23.12.1980).
 Полковник (29.11.1986).

Награды 
 Герой Советского Союза (20 декабря 1985 года)
 Орден Ленина (20 декабря 1985 года)
 Орден Октябрьской Революции (1989 года)
 Орден Дружбы народов (25 марта 1992 года) — за успешное осуществление космического полёта на орбитальной станции «Мир» и проявленные при этом мужество и героизм
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (9 апреля 1996 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в подготовку и завершение первого этапа российско-американского сотрудничества в области пилотируемых космических полётов по программе «Мир-Шаттл»
 Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность
 Медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за два совершённых выхода в открытый космос
 Восемь юбилейных медалей
 Командор ордена Почётного легиона (Франция, 1989 год)
 Орден «За заслуги» III ст. (Украина, 12 апреля 2011 года) — за значительный личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли, достижения в создании и внедрении космических систем и технологий, высокое профессиональное мастерство
 Орден Орла 2-й степени (Ассоциация промышленников России, 2 мая 1992 года)

Признание заслуг 
 Бульвар Космонавтов Волковых в родном городе космонавта — г. Горловка, Донецкая область, Украина (также в честь его сына, Волкова Сергея Александровича).
 Прим.: В Москве, Днепре, Горловке, Кирове и Николаеве существуют , в Луганске — Квартал им. Волкова, но назван он в честь космонавта-однофамильца — Волкова Владислава Николаевича.

Семья 
 Отец — Александр Тимофеевич Волков (1918), шофёр
 Мать — Надежда Ивановна Волкова (Зыбина) (1922), бухгалтер
 Брат (от первого брака матери) — Геннадий Александрович Романенко (1944), буровой мастер
 Жена — Анна Николаевна Волкова (Волик) (30 октября 1950), библиотекарь в Доме космонавтов Звёздного городка
 Сын (старший) — Сергей (1 апреля 1973), герой России, лётчик-космонавт-испытатель России, совершил три полёта в космос
 Сын (младший) — Дмитрий (15 апреля 1979)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Информация на сайте astronautix.com
 Информация на сайте space.kursknet.ru
 Космонавт Александр Волков . Видеоэнциклопедия «Космонавты». Телестудия Роскосмоса

Выпускники Харьковского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики-испытатели СССР
Члены КПСС